Křepice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Křepice, comune del distretto di Břeclav, in Moravia Meridionale
Křepice, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale